Caeculus – postać z rzymskiej mitologii
 Caeculus – rodzaj roztoczy z rodziny Caeculidae

Przypisy